Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 13 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Lisa Raymond.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Six têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Doha
Sport au Qatar en 2012
Tennis en février 2012